Niels Peter Jensen, Niels Peder Jensen eller N.P. Jensen kan henvise til flere personer:

 Niels Peter Jensen (komponist) (1802-1846) – dansk komponist og fløjtenist
 N.P. Jensen (officer) (1830-1918) – dansk officer og politiker, medlem af Folketinget (Niels Peder Jensen)
 N.P. Jensen (skolemand) (1854-1928) – dansk skolemand (Niels Peter Jensen)
 N.P. Jensen (amtsforvalter) (1867-1938) – dansk lærer, amtsforvalter og politiker, medlem af Folketinget (Niels Peter Jensen)
 N.P. Jensen (redaktør) (1876-1958) – dansk redaktør
 N.P. Jensen (arkitekt i Aarhus) (1851-1913) – dansk arkitekt (Niels Peter Jensen)
 N.P. Jensen (arkitekt i Odense) – dansk arkitekt